Wilhelm Vilmar ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Vilmar (Theologe) (1804–1884), deutscher Theologe 
 Wilhelm Vilmar (Sänger) (1854–nach 1933), deutscher Opernsänger (Bassbariton) und Gesangspädagoge 
 Wilhelm Vilmar (Philologe) (1870–1942), Direktor des Grunewald-Gymnasiums in Berlin